SV Haslou, een Nederlandse amateurvoetbalvereniging uit Elsloo
 HV Haslou, een voormalig Nederlandse handbalvereniging uit Elsloo